Kalne () ist eine Stadt in der Bibel.
Sie wird von  im Rahmen der Prophezeiungen gegen Assur erwähnt: „Ist Kalne nicht wie Karkemisch, Hamath nicht wie Arpad, Samaria nicht wie Damaskus?“ Auch Amos () erwähnt die Zerstörung von Kalne: „Geht hinüber nach Kalne und seht! Und geht von dort aus nach Hamath, der Großen, und steigt hinab nach Gat der Philister! Sind sie besser als diese Königreiche, oder ist ihr Gebiet größer als euer Gebiet?“ Die Datierung dieser Bibelstelle diskutiert Pfeiffer; sie könnte nachträglich eingefügt worden sein.

Das Chalne in Schinar  Nimrods deutet Albright dagegen als eine Fehllesung von kullani ‚alle von ihnen‘.

Kalne wird oft mit Kullani/Kulnia in Unqi identifiziert. I. Gelb identifizierte Kullani mit Kullanköy bei Arpad, hier sind ihm Tomkins, Dussaud und Albright gefolgt.

Literatur 
 J. D. Hawkins: Assyrians and Hittites. In: Iraq 36/1/2, 1974, 67–83.

Einzelnachweise 

Ort in der Bibel